Gayo steht für:

 Gayo (Volk), Volk auf Sumatra, Indonesien
 Gayo (Sprache), die Sprache der Gayo auf Sumatra
 K-Pop, Popmusik in Südkorea